Middlesboro, ville du Kentucky
 Middleborough, ville du Massachusetts